Titans (englisch „Titanen“) bezeichnet:

Fantasy und Sagen

 Age of Mythology - The Titans, ein Computerspiel
 Clash of the Titans, eine Götterschlacht (Titanomachie) der griechischen Mythologie, siehe Kampf der Titanen
 Teen Titans, eine US-amerikanische Comic-Serie
 Teen Titans (Fernsehserie), eine Trickfilm-Serie
 Titans (2018), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2018
 Attack on Titan, ein Manga und Anime

Kultur
 Remember the Titans, einen Sport-Film, siehe Gegen jede Regel
 Trash of the Titans, eine Simpsons-Folge, siehe Die sich im Dreck wälzen

Sportvereine
 Dresden Titans, einen Basketball-Verein, Deutschland
 A!B!C Titans Berg. Land, einen Volleyball-Verein, Deutschland
 Lower Austria Titans, einen Football-Verein, Österreich, siehe AFC Rangers
 New York Titans, einen ehemaligen Football-Verein, USA, siehe New York Jets
 Tennessee Titans, einen Football-Verein, USA
 Trenton Titans, einen ehemaligen Eishockey-Verein, USA

Wirtschaft
 Dow Jones Global Titans, einen Börsenindex in den USA

Siehe auch
 Titan